Elmhurst ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elmhurst (Delaware), im New Castle County
 Elmhurst (Illinois), im DuPage County
 Elmhurst (Indiana), im Madison County
 Elmhurst (Kalifornien), im Alameda County
 Elmhurst (Kansas), im Johnson County
 Elmhurst (Maryland), im Anne Arundel County
 Elmhurst (Michigan), im Cheboygan County
 Elmhurst (New York), im Chautauqua County
 Elmhurst (Pennsylvania), im Lackawanna County
 Elmhurst (Rhode Island), im Washington County – nicht mehr existent
 Elmhurst (Virginia), im Norfolk (city) County
 Elmhurst (West Virginia), im Monroe County
 Elmhurst (Wisconsin), im Langlade County
 Elmhill Plantation, im Pike County, Alabama
 Elmhurst Estates, im Anne Arundel County, Maryland
 Elmhurst Ridge, im Anne Arundel County, Maryland

im NRHP gelistete Objekte:
 Elmhurst Apartments, in Ogden, Utah, ID-Nr. 87002541
 Elmhurst Avenue Subway Station (IND), in Queens, New York, ID-Nr. 05000672